Сан-Матиаш (Бежа) — район в муниципалитете Бежа в Португалии.
 Сан-Матиаш (Низа) — район в Португалии, входит в округ Порталегре.